Le tournoi Carol Weymuller Open 2018 est l'édition 2018 du tournoi Carol Weymuller Open qui se déroule du 17 au 22 octobre 2018 au casino The Heights à New York. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont 8 têtes de série directement qualifiées pour le second tour et une wild card attribuée à Nicole Bunyan. 

Les 8 têtes de série passent le deuxième tour et en quart de finale dans le choc des têtes de série, seule Tesni Evans, brillante demi-finaliste la semaine précédente de l'US Open, échoue face à Salma Hany. 

En finale, Nour El Tayeb l'emporte face à Sarah-Jane Perry.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Carol Weymuller Open
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Carol Weymuller Open
Sport aux États-Unis en octobre 2018
Sport à New York en 2018
Squash en 2018